KLEB steht für:
 KLEB (Hörfunksender), Hörfunksender in Louisiana, USA
 Lebanon Municipal Airport (ICAO-Code), Flughafen in New Hampshire, USA

Siehe auch:
 Klebstoff

Abkürzung